Песча́ная у́лица — название улиц в различных городах разных стран.

Польша 
 Песчаная (Пяскова) улица — улица в Вроцлаве.

Россия 
 Песчаная улица — улица в Белгороде.
 Песчаная улица — улица в Волгограде.
 В Казани:
 Большая Песчаная улица — старое название Слободской улицы в Кировском районе Казани.
 Песчаная улица — старое название Базарной улицы в Кировском районе Казани.
 Поперечно-Песчаная улица — старое название Поперечно-Базарной улицы в Кировском районе Казани.
 Песчаная улица — улица в Краснодаре.
 Песчаная улица — улица в Липецке.
 В Москве:
 Песчаная улица.
 2-я Песчаная улица.
 3-я Песчаная улица.

 Песчаная улица — улица в Самаре.

 Песчаная улица — улица в Сестрорецке, пригороде Санкт-Петербурга.

Украина 
 Песчаная улица — улица в Одессе.
 Песчаная улица — улица в Харькове.
 Песчаная улица — улица в Черновцах.

Казахстан 
 Песчаная улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Песчаная площадь
 Песчаный переулок
 Песочная улица